Clarke-Gletscher steht für
 Clarke-Gletscher (Grahamland), Gletscher im Grahamland, Westantarktika
 Clarke-Gletscher (Marie-Byrd-Land), Gletscher im Marie-Byrd-Land, Westantarktika
 Clarke-Gletscher (Viktorialand), Gletscher im Viktorialand, Ostantarktika